Nijkerk (gemeente), gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
 Nijkerk (stad), hoofdplaats van de gemeente Nijkerk
 Westernijkerk (Westernijtsjerk), buurtschap en onder de naam Nijkerk een voormalige gemeente in Friesland
 Oosternijkerk (Easternijtsjerk), kortweg Nijtsjerk, dorp in Friesland

Zie ook
 Niekerk (doorverwijspagina)